Aqaba
 Ayla (Chrono Trigger)
 Ayla (filme)

Desambiguação